Votka může být:
 Votka (řeka) – řeka v Udmurtsku v Ruské federaci
 Votkinsk – město v Udmurtsku v Ruské federaci udmurtsky nazývané Votka